CGI har flere betydninger:

 Common Gateway Interface (forkortet CGI), en internetprotocol.
 Computer-generated Imagery (forkortet CGI) er betegnelsen for computergenerede special effects til film